Куло́н может означать:
 Кулон — единица измерения электрического заряда в системе СИ.
 Кулон — украшение.
 Кулон — коммуна во Франции, в департаменте Кальвадос.
 Кулон — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

Персоналии 
 Кулон, Шарль Огюстен де — французский физик.
 Кулон, Жан — французский математик.
 Кулон, Жан-Мишель (1920—2014) — французский художник, представитель Парижской школы, создал ряд полотен в направлении абстрактного импрессионизма.
 Кулон, Жан-Франсуа — французский балетный педагог.
 Кулон, Эжен — французский ватерполист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900.

Также 
 Кулон - советский сорт риса (создан в 1987 году).
 ММЗ Кулон (устар.) — название Завода Сухого, присвоенное заводу № 51 в 1965 году.

Примечания